Ханукашвили () — грузинская еврейская фамилия. Известные носители:

 Ханукашвили, Габриэл Басалилович (1924—2006) — советский боксёр.
 Ханукашвили, Хаим — советский тяжелоатлет.